Dąb Bartek – niemal 700–letni dąb szypułkowy z Bartkowa (województwo świętokrzyskie)
 Dąb Bartek w Kotwasicach – ok. 450-letni dąb szypułkowy z Kotwasic (województwo wielkopolskie)
 Dąb Bartek w Bydgoszczy – kilkusetletnie drzewo rosnące w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej
 Dąb Bartek w Porębie – drzewo rosnące w Porębie, powiat zawierciański województwo śląskie.
 Dąb Bartek II – wiekowy dąb, rosnący w miejscowości Walichnowy (województwo łódzkie)
Dęby pomnikowe i pamiątkowe
Słynne drzewa
Pomniki przyrody w województwie świętokrzyskim
Pomniki przyrody w województwie wielkopolskim
Pomniki przyrody w województwie kujawsko-pomorskim
Pomniki przyrody w województwie łódzkim